Osoby o tym nazwisku:
 Ambrose Agius – rzymskokatolicki duchowny, benedyktyn, arcybiskup, dyplomata
 Anton Agius – maltański rzeźbiarz
 Kalċidon Agius – maltański polityk i dramaturg, parlamentarzysta
 Marcus Agius – brytyjski finansista